Il campionato mondiale di pallamano maschile 2001 si è svolto dal 23 gennaio al 4 febbraio in Francia.

Nazionali partecipanti 

  (Paese ospitante)
  (Campione in carica)

Svolgimento del torneo

Podio

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di pallamano
Pallamano nel 2001
Competizioni sportive in Francia